ninja – tajny agent lub najemnik w feudalnej Japonii
 Ninja – amerykański streamer
 Ninja – gra komputerowa z 1986 roku
 Ninja – amerykański film akcji z 2009 roku